

Cabeça de série 
  Esther Vergeer (Campeã)
  Daniela di Toro (Final)

Final 

 

S
Australian Open - Simples feminino cadeirante